La classe Lafayette peut faire référence à deux classes de navires différentes :
 la , une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins construits par l'United States Navy durant les années 1960 ;
 la classe La Fayette, une classe de frégates construites par la Marine nationale dans les années 1990.